Абботтабад:

 Абботтабад — город в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Абботтабад — один из 24 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.